Immunitet – sensacyjna powieść kryminalna autorstwa Remigiusza Mroza wydana nakładem wydawnictwa Czwarta Strona. Powieść jest czwartą częścią serii Joanna Chyłka.

Fabuła 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sebastian Sendal zostaje publicznie oskarżony o zabójstwo Marcina Frankiewicza, człowieka, z którym nic go nie łączy. Ofiara pochodzi z innego miasta i nigdy nie spotkała swojego rzekomego oprawcy, mimo to prokurator zaczyna zabiegać o uchylenie immunitetu. Oskarżony zwraca się o pomoc do swojej znajomej z czasów studenckich, mecenas Joanny Chyłki. Nie wie tego, że prawniczka, która niegdyś brylowała w salach sądowych, teraz zmaga się z chorobą alkoholową i upiorami z czasów młodości.

Przypisy 

Powieści z 2016
Polskie powieści kryminalne i sensacyjne